Los Nacimientos bezeichnet:

 Los Nacimientos (Antofagasta de la Sierra), Ort in Argentinien
 Los Nacimientos (Belén), Ort in Argentinien
 Nacimientos del Cazadero, Vulkan in Argentinien